Sem (in ebraico שֵׁם) è uno dei tre figli di Noè citati nella Bibbia, nacque quando suo padre aveva ben cinquecento anni, cioè cento anni prima del diluvio universale. Visse seicento anni e vide i suoi discendenti fino alla nona generazione, cioè fino ad Abramo, il quale morì trentacinque anni prima di Sem. Alcuni ebrei lo identificano anche con Melchisedek, il Re di Salem (che si ritene fosse l'odierna Gerusalemme). Da Sem derivano tutti i popoli semitici.

I figli di Sem furono, oltre agli altri: Elam, Assur, Arpacsad, Lud e Aram. I suoi discendenti si stanziarono principalmente nel continente asiatico.

Il nome 
Il nome di Sem deriva probabilmente dall'ebraico Shem, che vuol dire "nome", e può darsi si tratti di una radice associata a qualche aggettivo (es. nome glorioso, ecc.).

Albero genealogico 

Semìti è il nome dato ai discendenti di Sem, figlio di Noah. La sua genealogia è descritta in Genesi 10.

Genesi 25:2-4 fa anche menzione della progenie di Jokshan (Shebà e Dedàn; it. Saba e Dedan). I figli di Dedàn furono: Asshurim, Letushim, Leummim. I figli di Midian, fratello di Jokshan, furono: Ephah, Epher, Hanoch, Abida, e Eldaah (Efa, Efer, Enoch, Abida ed Eldaa).

Note

Voci correlate 
Aronne-Kohen Gadol e Cohanim e Leviti
Avraham-Ebreo (Patriarchi ebrei)
 Cam (Bibbia)
 Iafet
 Semiti
 Figli di Noè
Shekhinah-Dio (Ebraismo) e Popolo d'Israele
 Tamar
 Yeshivah

Anche:
Midrash
Parashah
Talmud
Tetragramma biblico
Torah

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Patriarchi (Bibbia)
Noè